Das Quaddoppel (Rollstuhl) der Australian Open 2022 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressieger waren Dylan Alcott und Heath Davidson. Dieses Jahr gewannen Andrew Lapthorne und David Wagner.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Quaddoppel
2022